Подгайчики () — село,
Ярчовецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689805. Население по переписи 2001 года составляло 186 человек .

Географическое положение 
Село Подгайчики находится на правом берегу реки Гнилка,
выше по течению примыкает село Волосовка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Тустоголовы,
на противоположном берегу — село Ярчовцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Ярчовцы в 0,5 км.

История 
 1654 год — дата основания.

Примечания